Winterdorf steht für:

 Winterdorf (Gemeinde Sankt Ruprecht), Ortsteil von Sankt Ruprecht an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Destrnik, Gemeinde in der Spodnja Štajerska in Slowenien, früher Winterdorf

Siehe auch:
 Wintersdorf